Bowersville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bowersville (Georgia)
Bowersville (Ohio)